Села:
 Козлове — Луганська область, Старобільський район
 Козлове — Одеська область, Іванівський район